Ayyub forma part del nom de molts personatges:

 Abu-Ayyub al-Ansarí, company del Profeta Mahoma
 Abu Ayyub al-Masri, suposat cap d'al-Qaeda a Iraq des del 2006
 Abu-Ayyub Sulayman ibn Muhàmmad ibn Hud al-Judhamí al-Mustaín
 Abu-Ayyub Sulayman ibn Makhlad al-Muriyani, secretari del califa Al-Mansur (abbàssida)
 Abu-Ayyub Sulayman ibn Wahb, funcionari i visir abbàssida
 Abu-Ubayd Abd-Al·lah ibn Abd-al-Aziz ibn Muhàmmad ibn Ayyub al-Bakrí, geògraf àrab
 Al-Màlik al-Àdil Abu-Bakr Sayf-ad-Din Muhàmmad ibn Ayyub, sobirà aiúbida
 Al-Màlik al-Massud Salah-ad-Din Yússuf ibn al-Kàmil ibn Àdil ibn Ayyub, príncep aiubita
 Al-Màlik al-Muàddham Xams-ad-Din Turan-Xah ibn Najm-ad-Din Ayyub, sobirà aiúbida
 Al-Màlik al-Mudhàffar Sulayman ibn Taqí-d-Din ibn Xahanxah ibn Ayyub as-Sufí, príncep aiubita
 Al-Mudhàffar Taqí-d-Din Úmar ibn Nur al-Dawla Shahanshah ibn Ayyub, príncep aiúbida
 An-Nàssir Ayyub, príncep aiubita del Iemen
 As-Sàlih Ayyub, sultà aiubita d'Egipte
 Ayyub, profeta de l'islam
 Ayyub ibn Habib al-Lakhmí, valí de l'Àndalus
 Ayyub ibn Xahdí ibn Marwan, ancestre epònim dels aiúbides
 Ayyub Khan, kan dels cumans
 Ayyub Khan, emir de l'Afganistan a Herat i Kandahar
 Bai Yanhu, conegut com a Muhammad Ayyub, cap rebel musulmà del nord de la Xina
 Eyüp Sabri Paşa, escriptor otomà
 Fadlawayh ibn Ali ibn al-Hasan ibn Ayyub
 Muhàmmad ibn Ayyub ibn Ghàlib al-Gharnati, geògraf i historiador àrab
 Najm-ad-Din Ayyub, ancestre dels aiúbides
 Salah-ad-Din Yússuf ibn Ayyub, soldà aiúbida. I referit a aquest:
 Tomba de Saladí, lloc on va ser sepultat Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub
 Turan-Xah ibn as-Sàlih Ayyub, soldà del soldanat aiúbida de Damasc i del soldanat aiúbida d'Egipte

El nom Ayyub també forma part del nom d'accidents geogràfics:
 Qàlat al-Ayyub, ciutat de l'Àndalus, actualment Calataiud. I referit a aquesta:
 Emirat de Qàlat al-Ayyub, estat musulmà

Notes